Скаков — фамилия.

Известные носители:

 Скаков, Абылкаир Бактыбаевич — Бывший Аким Павлодарской области.
 Скаков, Александр Иванович (1903—1957) — физик, специалист в области металловедения, лауреат премии имени П. П. Аносова.
 Скаков, Юрий Александрович (1925—2009) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1980), сын А. И. Скакова.